Espectroscopia de ressonância paramagnética electrónica — técnica espectroscópica
 Paradoxo EPR (ou de Einstein-Podolsky-Rosen) — conceito da mecânica quântica
 EPR (reator nuclear) — design de reator de água pressurizada
 Exército Popular Revolucionário — grupo paramilitar do México

Desambiguações de siglas